Platz der Demokratie steht für folgende Plätze:

 Platz der Demokratie (Apolda), Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Platz der Demokratie (Gera), Thüringen
 Platz der Demokratie (Weimar), Thüringen
 Platz der Demokratie (Wittenberg), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt